Western Division steht für:
 Western Division (Gambia), eine von sechs Verwaltungseinheiten im westafrikanischen Staat Gambia
 Western Division (Fidschi), eine von vier Verwaltungseinheiten im südpazifischen Staat Fidschi
 Western Division (New South Wales), eine von drei Verwaltungseinheiten im australischen Bundesstaat New South Wales

 Western Division (NHL), eine ehemalige Division der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL
 Western Division (WHA), eine ehemalige Division der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga WHA